Galperin  (russ. ) ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Sergejewitsch Galperin (* 1985), russischer Wasserspringer
 Hans Galperin (1900–1994), deutscher Jurist, Richter und Hochschullehrer
 Juli Jewgenjewitsch Galperin (1945–2019), russischer Pianist und Komponist
 Juri Galperin (* 1947), russischer Schriftsteller
 Pjotr Jakowlewitsch Galperin (1902–1988), russischer Didaktiker
 Wladimir Grigorjewitsch Galperin (1913–1993), russischer Physiker

Siehe auch:
 Galpern
 Halperin